Wout ist der Familienname folgender Personen:

 Jens van ’t Wout (* 2001), niederländischer Shorttracker
 Lucille George-Wout (* 1950), niederländische Politikerin